trójnik (hydraulika)
 trójnik (elektryka)